Plusieurs lignes de transport sont nommées T3 :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne T3 de TEOR (Rouen)
 Ligne T3 du BHNS du Mans

Train 
  du train de banlieue de Sydney

Tramway 
 Lignes 3a et 3b du tramway d'Île-de-France
 Ligne T3 du tramway d'Istanbul
 Ligne 3 (LEA) du tramway de Lyon
 Ligne T3 du tramway de Marseille
 Ligne T3 du tramway de Mulhouse
 Ligne T3 du tramway de Nantes
 Ligne T3 du tramway de Nice
 Ligne T3 du tramway de Saint-Étienne
 Voir aussi